Виктор Константинович Беляков:
 Беляков, Виктор Константинович (1923—2018) — советский и российский издательский деятель.
 Беляков, Виктор Константинович (род. 1954) — советский и российский режиссёр, сценарист, продюсер.